Дюррант () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюррант, Девин (род. 1960) — бывший американский профессиональный баскетболист.
 Дюррант, Томас Фрэнк (1918—1942) — солдат Британской армии, сержант инженерных войск, посмертно кавалер Креста Виктории.